Vivace steht für:
 Tempo (Musik), eine klassische Tempobezeichnung für „lebhaft, lebendig“
 Grüne Hölle (Film), ein französischer Thriller von Pierre Boutron (2010)